Messe Nr. 1 steht für:

 Messe Nr. 1 (Bruckner) in d-Moll von Anton Bruckner
 Messe Nr. 1 (Schubert) in F-Dur von Franz Schubert
 Missa sancta Nr. 1, Carl Maria von Weber

Siehe auch:
 Liste von Messen